Alpenstadion ist der Name folgender Sportstätten:

 Stadio delle Alpi, Fußballstadion in Turin
 Alpenstadion (Höslwang), Fußballstadion in Höslwang, Bayern
 Alpenstadion (Waidhofen), Niederösterreich

ehemaliger Name:
 Franz-Fekete-Stadion, Fußballstadion in Kapfenberg, Steiermark
 Gernot-Langes-Stadion, Fußballstadion in Wattens, Tirol
 SEP Arena, Fußballstadion in Gmunden, Oberösterreich